Roberto Carlos Guizasola La Rosa (Lima, 21 de agosto de 1984) é um futebolista peruano que atua como atacante. Atualmente está no Juan Aurich do Peru. 

Futebolistas do Peru
Futebolistas do Club Sportivo Cienciano
Naturais de Lima